Могиляны — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Могиляны — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Могиляны — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.

Польша 
 Могиляны — село в Краковском повяте Малопольского воеводства.

Украина 
 Могиляны — село в Черниговском районе Запорожской области.
 Могиляны — село в Жолковском районе Львовской области.
 Могиляны — село в Острожском районе Ровненской области.

Гмина 
 Могиляны — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Краковский повят, Малопольское воеводство.